Książę przypływów – powieść Pata Conroya
 Książę przypływów – amerykański film z 1991 w reżyserii Barbry Streisand, ekranizacja powieści